Il singolare del Tennis Channel Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lleyton Hewitt ha battuto in finale Mark Philippoussis 6-4, 6-4.

Teste di serie

  Lleyton Hewitt (campione)
  Andre Agassi (primo turno)
  David Nalbandian (quarti)
  Paradorn Srichaphan (primo turno)

 Rainer Schüttler (secondo turno) 
 Àlex Corretja (quarti) 
 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Xavier Malisse (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 2003
ATP Tour 2003